Женская национальная сборная Филиппин по софтболу — представляет Китай на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Ассоциация любительского софтбола Филиппин ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Азии по софтболу

Азиатские игры

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Филиппин по софтболу

Ссылки 
  (Ассоциация любительского софтбола Филиппин, официальный сайт)
 
 
  (в веб-архиве)
 
 

Филиппины
Софтбол на Филиппинах
Софтбол женская